Луга има више значења.

Географија

Италија 
 Луга, град

Јужни Судан 
 Луга, планина у вилајету Централна Екваторија у регији Екваторија

ДР Конго 
 Луга, река у провинцији Источни Касаи
 Луга, река у провинцији Западни Касаи

Немачка 
 Луга, дистрикт у Дрездену у Саксонији
 Луга, округ у Кебшицталу у Саксонији
 Луга, округ у Нешвицу у Саксонији

 Луга, место у Саксонији

Русија 
 Луга, град у Лењинградској области
 Луга I, станица на санктпетербуршко-витепској деоници Варшавске линије Октобарске железнице у граду Луга у Лењинградској области
 Уст Луга, мало насељено место и важна балтичка лука у Кингисепшком рејону на западу Лењинградске области
 Луга, рејон у Лењинградској области
 Луга, село у Маловишерском рејону у Новгородској области

 Луга, река у Новгородској и Лењинградској области
 Луга, река у Краснодарском крају
 Луга, река у Сахалинској области у Далекоисточном федералном округу
 Луга, притока руске реке Хуту у Хабаровском крају
 Луга, притока чешког дела реке Одре

 Луга, залив који припада руском делу Финског залива

Сенегал 
 Луга, град
 Луга, област

Уганда 
 Луга, река у Централном региону у дистрикту Накасонгола

Украјина 
 Луга, десна притока украјинског дела реке Западни Буг у Волињској области
 Луга, река у Волињској области

Филипини 
 Луга, барангај у општини Санта Тересита у провинцији Кагајан
 Луга, река у у провинцији Кагајан

Остало 
 Луга, одбегли криминалац у белизејској ТВ серији Noh Matta Wat!
 Матео Норијел Луга (1872—1935), ибанашки генерал и револуционар
 Јоаким „Јо” Гаул Луга (1920—2002), немачки певач и комедијаш

 Луга (1981), мрежаста жирафа — најстарија жирафа на свету, која има 35 година и живи у Лењинградском зоо врту у граду Лењинграду у Русији
 Луга, име које се на Балкану надева животињама као што је крава, мачка... — првенствено због боје луга, специфичне сиве боје

 Луга, алтернативно име за језик лунга/лука — малајско-полинезијски језик, који се говори на Соломоновим Острвима

 Луга, совјетски постратни радионавигациони систем

 Луга, кратер на Марсу
 21919 Luga, астероид главног астероидног појаса

 Луга, фестивал/сајам у Луцерну у Швајцарској

 LUGA (Letzter universeller gemeinsamer Ahn), немачка скраћеница за последњег универзалног заједничког претка свих организама
 LUGA (Linux User Group Austria), корисничка група софтвера Линукс из Аустрије

Види још 
 Луг (вишезначна одредница)
 Луг
 Луг
 Луг

 Лугано (вишезначна одредница)

 Луганвил
 Луганск